Tetrisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Tetrisaari (ö i Södra Karelen), Imatra,  (2 ha)
2. Tetrisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,82, long 28,39),  (4 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar